Hieronder vindt men de statistieken, de wedstrijden en de transfers van Koninklijke Lierse Sportkring in het seizoen 1996/1997.

Samenvatting seizoen
 In de Eerste Klasse wordt Lierse na 37 jaar wachten voor de vierde keer landskampioen met 73 punten. Dichtste achtervolger is Club Brugge met 71 punten.
 In de Intertotobeker behaalt Lierse de 1e plaats in de groepsfase en wordt het in de  1/2e finale uitgeschakeld door Karlsruher SC.
 In de Beker van België wordt Lierse in de 1/4e finale uitgeschakeld door KFC Tielen.
 Verdediger Eric Van Meir wordt topscorer voor zijn ploeg. Hij scoorde 16 keer.

Spelerskern

Transfers

Technische staf

Wedstrijden

Eerste Klasse 1996-97

UEFA Intertoto Cup 1996

Beker van België 1996-97

Topscorers

Koninklijke Lierse Sportkring naar seizoen
Belgische voetbalclub 1996/97